Mainar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mainar (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Mainar (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar